Ostatni król Szkocji – powieść Gilesa Fodena
 Ostatni król Szkocji –  brytyjski film z 2006, ekranizacja